Lidija Artiomowna Jakowlewa (ros. Лидия Артёмовна Яковлева; ur. 14 sierpnia 2001 w Petersburgu) – rosyjska skoczkini narciarska, brązowa medalistka olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy, reprezentantka klubu Dinamo Petersburg.

W zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutowała 15 lutego 2014 roku podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Lahti, oddając skoki na odległość 62,0 metrowe w obu seriach na skoczni normalnej. Tego dnia uplasowała się na siedemnastej pozycji. W klasyfikacji generalnej sezonu 2013/2014 zajęła trzydzieste czwarte miejsce, ze stratą 269 punktów do triumfatorki, Niny Lussi.

W 2017 roku wywalczyła srebrny medal mistrzostw Rosji w konkursie mieszanym.

Skoki narciarskie uprawia również jej siostra, Marija Jakowlewa.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
  Notodden – 15 grudnia 2017  (1. miejsce)
  Notodden – 16 grudnia 2017 (2. miejsce)
  Brotterode – 16 lutego 2018 (3. miejsce)
  Brotterode – 17 lutego 2018 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 2001